Ecco – azienda di scarpe danese
 ECCO – acronimo di European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations, organizzazione non governativa
 Ecco – album di Niccolò Fabi del 2012
 Ecco the Dolphin – videogioco del 1993